Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1978 war die zweite Austragung der Weltmeisterschaft in der Altersklasse der Unter-20-Jährigen (U20) durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Sie fand im Zeitraum vom 22. Dezember 1977 bis zum 3. Januar 1978 in den kanadischen Städten Chicoutimi, Cornwall, Hull, Québec und Montreal statt. 

Im Gegensatz zum Vorjahr trat Kanada mit einer U20-Nationalmannschaft an, darunter der erst 16-jährige Wayne Gretzky, der Bester Stürmer des Turniers wurde. Junioren-Weltmeister wurde dennoch zum zweiten Mal das Team der UdSSR. Das Team aus der Schweiz stieg ab.

Modus 
Zugelassen waren Spieler unter 20 Jahren (U-20). Es nahmen acht Mannschaften teil. Polen als Letzter des Vorjahres sollte eine Relegation gegen die Schweiz spielen, verzichtete jedoch. Die acht Mannschaften wurde in zwei Gruppen zu je vier aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Meister-Runde. Auf Wunsch des kanadischen Fernsehens wurde dann ein Finale zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten ausgetragen. Die vier übrigen Teams spielten in der Abstiegsrunde einen Absteiger in die 1979 neu eingeführte B-Gruppe aus.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Abstiegsrunde

Finalrunde

Finale

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner

Score-Wertung und Auszeichnungen

Beste Scorer 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Spielertrophäen

All-Star-Team

Literatur 
 Müller, Stephan: International Ice Hockey Encyclopedia 1904–2005 / BoD GmbH Norderstedt, 2005 ISBN 3-8334-4189-5, S. 243

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1978

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (frz.)

1978
Weltmeisterschaft, Junioren
Weltmeisterschaft, Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren, 1978
Eishockeywettbewerb in Montreal
Sportveranstaltung in der Stadt Québec
Sportveranstaltung in Saguenay (Stadt)
Sportveranstaltung in Gatineau
Sportveranstaltung in Ontario
Sport (Cornwall, Ontario)